

Німецьке прізвище

Українське прізвище 
 Бут Антон Миколайович (1980) — російський хокеїст українського походження
 Антон Конашевич-Бут — гетьман Війська Запорозького (травень-червень 1630)
 Бут Віктор Анатолійович (1967) — російський кримінальний торговець зброєю і колишній майор КДБ
 Бут Євген Миколайович (1941 — 2010) — український інженер, теплофізик, доктор технічних наук
 Левко Бут (? — після 1674) — військовий діяч доби Гетьманщини, наказний полковник глухівський і ніжинський
 Макс Бут, Макс Олександрович Бут [3] (нар. 12 вересня 1969) — російсько-американський письменник, консультант, редактор, викладач, військовий історик.
 Павло Бут (? — 1638) — гетьман нереєстрового запорізького козацтва, керівник селянсько-козацького повстання в Україні
 Бут Сергій Іванович (1966) — український фристайліст, майстер спорту міжнародного класу, учасник трьох Олімпійських ігор
 Бут Юрій Анатолійович (1967) — народний депутат України 6-го скликання
 Бут Юрій Григорович — депутат Верховної Ради УРСР 11-го скликання
 Бут Олег — український музикант, фольклорист, лідер гурту «Буття»

Англійське прізвище 
 Вільям Бут (1829—1912) — британський проповідник, засновник Армії спасіння та її перший генерал.
 Джон Бут (1838—1865) — американський актор, відомий через вбивство президента США Авраама Лінкольна.
  (1869—1938) — британський ілюзіоніст, один з піонерів британського кінематографу.
 Мерілін Бут ( 1955) — американська перекладачка.
 Меттью Бут ( 1977) — південноафриканський футболіст, захисник «Мамелоді Сандаунз» та національної збірної ПАР.
 Пауерс Бут ( 1948) — американський актор.
 Скотт Бут ( 1971) — колишній шотландський футболіст, нападник.
 Ширлі Бут (1898—1992) — американська актриса.